Рекс (от ), также REX — может означать:
 Рекс — монарх, верховный руководитель;  — y римлян жрец, занимавший первое место в , состоявшем под верховенством Великого понтифика (). Как титул монарха ставится после имени короля.

Персоналии 

Рекс () — английское мужское личное имя, а также фамилия и распространённая как в англоязычных странах, так и в других регионах собачья кличка.

Фамилия 
  (род. 1973) — американский иллюстратор и автор детских книг, живущий в Тусоне, штат Аризона.
 Рекс, Роберт (1909—1992) — новозеландский и ниуэанский политик, премьер-министр Ниуэ.
 Рекс, Робли (1901—2009) — американский военнослужащий.
 Рекс, Саймон (род. 1974) — американский актёр, комик, телеведущий, рэпер, музыкальный продюсер и бывший виджей.

Топоним 
  — невключённая территория в округе Клейтон, штат Джорджия, США.
  — статистически обособленная местность в округе Робсон, штат Северная Каролина, США.
  — река в штате Вашингтон, США.
  — гора в Антарктиде.

Животные 
 Рекс — порода коротковолосых кроликов.
 Рекс — порода морских свинок.
 Рекс — породы кошек:
 Девон-рекс
 Корниш-рекс
 Немецкий рекс
 Селкирк-рекс
 Уральский рекс
 Тираннозавр Рекс, часто называемый T. Rex, виды динозавров рода Tyrannosaurus.

Телевидение, фильмы, СМИ 
 «Рекс» — польский анимационный сериал для детей.
 «Генератор Рекс» — американский анимационный сериал.
 «Комиссар Рекс» — сериал о приключениях немецкой овчарки по кличке Рекс.
 «Комиссар Рекс» — немецкая овчарка, главный персонаж сериала.

Прочее 
 «Рекс» — итальянский океанский лайнер.
 «REX» — российское информационное агентство.
 Regional Express Airlines (Rex) — австралийская авиакомпания.

См. также 
 РЭКС («Региональный экспресс») — российская компания по обслуживанию пассажирских перевозок на ускоренных электропоездах-экспрессах.